SAX — аббревиатура, которая может означать:
 SAX () — способ последовательного чтения/записи XML-файлов.
 SAX (фондовый индекс) — фондовый индекс Братиславской фондовой биржи.

Прочие значения:
 Саксофон (от Sax — фамилия изобретателя и  — «звук», , , ) — духовой музыкальный инструмент.

См. также 
 Сакс (значения)